Анимас де Ариба има више значења:

 Анимас де Ариба (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Анимас де Ариба, Ехидо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Анимас де Ариба, Ел Арастрадеро (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику